Jorge Alberto Vargas, Ecuadoraans voetballer
Jorge Vargas (acteur), Mexicaans acteur
Jorge Vargas (basketballer), Peruviaans basketballer
Jorge Francisco Vargas, Chileens voetballer
Jorge Vargas González, Chileens politicus
Jorge Vargas (politicus), Filipijns politicus en bestuurder